Jean-Pierre-Xavier Bidauld (1745-1813), peintre français ;
 Rémy Hippolyte Bidault (1747-1810), homme politique français ;
 Jean-Joseph-Xavier Bidauld (1758-1846), peintre français ;

 Jean Bidault (1796-1854), homme politique français ;

 Henri Bidauld (1839-1898), petit-fils de Jean-Pierre-Xavier, peintre français ;
 Émile Bidault (1869-1938), imprimeur-éditeur anarchiste ;
 Georges Bidault (1899-1983), homme politique français ;
 Marcelle Bidault (1901-1975), sa sœur, résistante française ;
 Raphaële Bidault-Waddington (1971-), artiste-auteur-prospectiviste française.